Tashigang kan syfta på följande platser:

Bhutan 

 Trashi Yangtse, distriktshuvudort, Trashiyangste, 
 Tashigang (gewog i Bhutan), Trashigang, 
 Trashigang, distrikt, 

Robotskapade Bhutanförgreningar